Пушкаш (, ) — румунське та угорське прізвище.

Відомі носії:

 Георге Пушкаш (1996) — румунський футболіст.
 Пушкаш Ласло Ласлович ( 1941) — український живописець.
 Тівадар Пушкаш (1844—1893)  — угорський винахідник.
 Ференц Пушкаш (1927—2006) — угорський футболіст.